«Bye Bye Love» — песня группы The Everly Brothers. Это был их дебютный сингл, который вышел в марте 1957 года на лейбле Cadence Records. Авторы песни — Будло и Фелис Брайант.

В 1998 году оригинальный сингл группы The Everly Brothers с этой песней (1957 год, Capitol Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Bye Bye Love» группы The Everly Brothers на 207 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 210 месте.

Кроме того, песня «Bye Bye Love» в исполнении группы The Everly Brothers входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1957 года
Дебютные синглы
Песни The Everly Brothers
Песни Джорджа Харрисона
Песни Simon and Garfunkel
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Зал славы «Грэмми»
Синглы Cadence Records
Песни 1957 года
Песни, написанные Будло и Фелис Брайант